peut désigner :

 , un jeu d'action-aventure édité par  en 1989 sur ordinateurs personnels Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, Amiga, Atari ST, PC, ainsi que sur Mega Drive ;
 Stormlord, un groupe de black metal symphonique italien.